Wallonië (Wallonie) heeft net zoals Vlaanderen de beschikking over vijf provincies. Tezamen vormen deze het Waals Gewest (Région wallonne).
De stad Namen (Namur) is de hoofdplaats van Wallonië.

In de provincie Luik wordt in het oostelijk deel Duits gesproken (de Duitstalige Gemeenschap), vandaar dat ook de Duitse naam van deze provincie tussen haakjes erbij is vermeld.

 
Belgie, provincie Waals